Graniteville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Graniteville Historic District (Connecticut), ID-Nr. 03000812
 Graniteville Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 01001467
 Graniteville Historic District (South Carolina), ID-Nr. 78002491